Uniwersytet Harvarda, (ang. Harvard University) – uniwersytet w Cambridge koło Bostonu, pierwsza uczelnia na terenie Stanów Zjednoczonych

Miejscowości w USA:
 Harvard – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie McHenry
 Harvard – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Harvard – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay
Gminy w USA:
 Harvard (ang. Harvard Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Worcester
 Harvard (ang. Harvard Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Clay

Osoby:
 John Harvard – duchowny, pastor, minister w zarządzie kolonii Massachusetts jego imieniem został nazwany Uniwersytet Harvarda (ang. Harvard University)

Inne:
 (736) Harvard – planetoida
 architektura harwardzka – rodzaj architektury komputera
 zmodyfikowana architektura harwardzka – rodzaj architektury komputera
 Harvard Mark I – największy w historii kalkulator elektromechaniczny
 North American T-6 Texan – samolot treningowy, znany między innymi pod nazwą Harvard